Салео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 35 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Салеон на сайті французького Національного інституту географії
 Салеон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салеон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салеон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салеон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи